Příjmení Horký (Horká) nese více osobností:

 Filip Horký (* 1991), český televizní moderátor a novinář
 František Horký (1879–1936), český malíř
 Jan Blahoslav Horký (1883–1964) – český protestantský teolog
 Jaromír Horký – český podnikatel
 Jiří Horký – český herec
 Josef Horký (1889–1943) – český katolický duchovní
 Kamil Horký (* 1979) – český politik a IT technik
 Karel Horký – více osob tohoto jména a příjmení (rozcestník)
 Karel Horký (novinář) (1879–1965) – český novinář a spisovatel
 Karel Horký (skladatel) (1909–1988) – český skladatel a fagotista
 Karel Horký, Daniel Forró (* 1958) – český hudebník, skladatel a klávesista
 Luboš Horký (* 1997) – český hokejový útočník
 Luděk Horký (* 1974) – český divadelní režisér, dramaturg a manažer
 Ludvík Horký (1913–2008) – český katolický duchovní
 Lukáš Horký (* 1979) – český fotograf, grafik, vizuální umělec a hudebník
 Martin Horký (1883–1964) – český římskokatolický kněz
 Michaela Horká (* 1986) – česká muzikálová, filmová a televizní herečka
 Otakar Horký – český klarinetista a básník
 Petr Horký (* 1973) – český moderátor, režisér a cestovatel, bratranec Romana
 Roman Horký (* 1964) – český zpěvák a kytarista, Petra
 Tomáš Horký (* 1990) – český rapper

jiný význam
 Jaromír Horký–HOTLINER – česká dopravní firma
 Horký Jupiter – odborný astronomický pojem

Související články 
 Horky – více různých sídel
 hořký (hořká)
 Horka (Hôrka, Hórka)

Externí odkazy 
 

Česká příjmení